«И́скра-Амонд» (1995—1997 — ЦСК ВВС «Искра», 1997—2018 — «Искра») — российский женский волейбольный клуб из Самары.

Достижения 
 6-е место в чемпионате России среди команд суперлиги — 1998.
 Обладатель Кубка России 2000;
 серебряный (1998) и бронзовый (1999) призёр розыгрышей Кубка России.

История 
Женская волейбольная команда «Искра» была создана в 1975 году на базе коллектива физкультуры куйбышевского завода КАТЭК (с 1975 — Завод имени Тарасова). В 1980-е годы команда выступала в классе «А». В 1992—2009 и 2011—2012 принимала участие в чемпионатах России. В 1996—1999 и 2000—2002 выступала в суперлиге. В 1998 году добилась лучшего для себя результата в российских первенствах, заняв 6-е итоговое место. В 2000 «Искра» вышла победителем розыгрыша Кубка России.

Все годы существования команды «Искра» ею руководит Евгений Александрович Дущенко.

В 2009 году команда прекратила своё существование, но в 2011 была воссоздана и приняла участие в чемпионате России 2011/2012 (высшая лига «Б»). К следующему же первенству «Искра» допущена не была.

Сезон 2012/2013 «Искра» провела, выступая в первенстве Приволжской волейбольной ассоциации (первая лига чемпионата России), где заняла 1-е место и вернулась в высшую лигу «Б».

Сезон 2017/2018 в высшей лиге «Б» завершила на 2-м месте и была включена в высшую лигу «А», но незадолго до старта во втором по значимости дивизионе вынуждена была вернуться в лигу «Б», не получив достаточного финансирования для выступления классом выше.

С 2018 в названии клуба и команды появилось имя титульного спонсора — группы строительных компаний «Амонд».  

Из-за недостатка финансирования в сезоне 2021—2022 «Искра-Амонд» опустилась классом ниже и должна была стартовать в первой лиге чемпионата России, но в ноябре было объявлено о прекращении деятельности клуба и расформировании команды.

Результаты в чемпионатах России

Сезон 2020—2021

Состав 

 Главный тренер — Евгений Дущенко.
 Старший тренер — Любовь Фёдорова.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВК «Искра-Амонд» (Самара).
 ВК «Искра-Амонд» (Самара) ВКонтакте.
 Новая жизнь «Искры»// «Самарские известия». 12.09.2013.

Источники 
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.

Женские волейбольные клубы России
Спортивные клубы Самары